Bernadette Payeur, une productrice québécoise.
 Charles-Rafaël Payeur, chef de l’Église Apostolique du Brésil au Québec (1962 -).